Emmel se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John F. Emmel
 Thomas C. Emmel